Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992 года в группе C2 — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 21 по 28 марта 1992 года в Йоханнесбурге, ЮАР. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе C чемпионата мира 1993 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — четыре из Европы, по одной из Азии и Африки. Сборная Испании пришла с прошлого турнира группы D, Сборная ЮАР участвовала в чемпионате первый раз после 1966 года, остальные — впервые участвовали в турнире.

Турнир

Таблица

Результаты

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

По данным: Форум хоккейной статистики

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

По данным: Форум хоккейной статистики

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Саввас Адамидис
 Защитник:  Арн Поттер
 Нападающий:  Мигель Балдрис

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Мигель Балдрис
  Георгиос Адамидис
  Том Юнгблут
  Узи Ли
  Юмит Варол
  Ронни Кричтон

Ссылки 

 

3